Тлавеломпа има више значења:

 Тлавеломпа (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тлавеломпа, Сан Франсиско Тлавеломпа (Закуалтипан де Анхелес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тлавеломпа (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику